Santin oder Santín ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Santin (* 1958), italienischer Autorennfahrer
 Antonio Santin (1895–1981), italienischer römisch-katholischer Bischof
 César Santin (* 1981), brasilianischer Fußballspieler
 Damián Santín (* 1980), uruguayischer Fußballspieler
 Guido Santin (1911–2008), italienischer Ruderer
 Miguel Santín del Castillo (1830–1880), Präsident von El Salvador
 Nello Santin (* 1946), italienischer Fußballspieler 
 Sebastian Santin (* 1994), österreichischer Fußballspieler
 Sergio Santín (* 1956), uruguayischer Fußballspieler
 Wilmar Santin (* 1952), brasilianischer Priester, Prälat von Itaituba